Metrisierung (teilweise auch Metrifizierung und Metrifikation) wird verwendet

 in der Dichtkunst für die Anpassung eines Textes an ein Versmaß, siehe Verslehre
 für das Messbarmachen eines Merkmals, siehe Operationalisierung
 in der Mathematik für die Ausstattung eines Raumes mit einer Metrik, siehe metrisierbarer Raum
 für die Einführung des metrischen Einheitensystems auf staatlicher Ebene.

Siehe auch
 Metrik